Переводчик:

 Переводчик
 Переводчик (телесериал)